Bravo hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Río Bravo, en América del Norte.
 General Bravo, municipio en el estado de Nuevo León, México.

Música 
 Bravo, grupo musical español de la década de 1980.
 Bravo, grupo musical argentino.

Personas 
 Alfredo Bravo, político argentino.
 Calixto Bravo (1790 - 1878), militar y político, hijo de Máximo Bravo.
 Casimiro Bravo (1761 - 1840), insurgente mexicano.
 Chus Bravo (1979-), futbolista español.
 Claudio Bravo (futbolista) (1983-), chileno.
 Fernando Bravo, locutor argentino.
 Ignacio A. Bravo (1835-1918), militar mexicano.
 Juan Bravo (1483-1521), comunero de Castilla.
 Juan Bravo Murillo, político español.
 Leonardo Bravo (1764 - 1812), insurgente mexicano.
 Máximo Bravo (¿? - 1838), insurgente mexicano.
 Miguel Bravo (¿? - 1814), insurgente mexicano.
 Nicolás Bravo (1786 - 1854), militar y político, presidente de México, hijo de Leonardo Bravo.
 Nino Bravo (1944-1973), cantante español.
 Víctor Bravo (1757 - 1844), insurgente mexicano.

Autores de nombres científicos 
 I. Bravo - I. Bravo fl. 1995.
 Bravo - Helia Bravo Hollis, botánica mexicana.
 L. Bravo - Lilia Dora Bravo (1945?-1986).

Publicaciones 
 Bravo, revista de Bruguera, España.

Televisión 
 Bravo, canal de televisión de Estados Unidos.
 Bravo, telenovela chilena.
 Bravo!, canal canadiense de televisión por cable (actualmente, CTV Drama Channel).

Vehículos 
 Bravo Airlines, antigua línea aérea española.
 Bravo F1, antiguo equipo de Fórmula 1.
 Cessna 550 Citation II o Cessna Citation Bravo.
 Fiat Bravo/Brava/Marea, modelo de automóvil de turismo de la marca Fiat.
 Mooney M20, Mooney Bravo, avioneta.

Enlaces externos